Bagnols – francuska gmina w regionie Owernia
 Bagnols – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy